Olsker (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Olsker (plaats), een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Bornholm. 
 Sankt Ols Kirke, de kerk van Olsker